Брайтенталь:

 Брайтенталь — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Брайтенталь — коммуна в Германии, в земле Бавария.